Ва́льтер Га́зенкле́вер — (; , , Германская империя — , близ Экс-ан-Прованса, Франция) — немецкий поэт-экспрессионист, переводчик.

Биография 
Родился в 1890 году в Ахене в семье врача. В 1908 году начал изучать право в Оксфорде, позже перевелся в Лозанну. Во время учёбы в Лейпциге в 1909-1914 годах начал проявлять интерес к литературе и философии. В 1910 году появилась его первая книга стихов «Города, ночи и люди» (). В 1914 году появилась его пьеса «Сын» (), признаваемая ныне первым опытом экспрессионистской драмы. Его воодушевление в связи с начавшейся Первой мировой войной вскоре, после поступления на добровольную службу, сменилось резким протестом против войны. Газенклевер симулировал психическое заболевание и в 1917 году был уволен со службы. В том же году за своё переложение «Антигоны» Софокла он был удостоен премии Генриха Клейста. В 1920-е годы издал ещё несколько пьес. Позже, при нацистах, его творчество оказалось под запретом, книги были внесены в списки для сожжения. Газенклеверу пришлось эмигрировать в Ниццу. Там он женился. Во время Второй мировой войны был дважды интернирован французами как подданный враждебного государства. В ночь с 21 на 22 июня 1940 года, после падения Франции, покончил с собой в лагере для интернированных в Ле-Милль близ Экс-ан-Прованса, чтобы не попасть в руки нацистам.

С 1996 года в Ахене раз в два года вручается литературная премия его имени.

Основные произведения 
 Nirwana. Eine Kritik des Lebens in Dramaform, 1909.
 Städte, Nächte, Menschen (стихи), 1910.
 Der Jüngling (стихи), 1913.
 Der Retter (драма), 1916.
 Der Sohn (Drama), 1914.
 Tod und Auferstehung (стихи), 1917.
 Antigone (драма), 1917.
 Die Menschen (драма), 1918.
 Die Entscheidung (драма), 1919.
 Der politische Dichter (стихи и проза), 1919.
 Die Mörder sitzen in der Oper, 1917.
 Antigone, 1917.
 Die Pest (сценарий), 1920.
 Jenseits (драма), 1920.
 Gedichte an Frauen, 1922.
 Gobseck (драма), 1922.
 Mord (драма), 1926.
 Ein besserer Herr (драма), 1926.
 Ehen werden im Himmel geschlossen (драма), 1928.
 Gedichte, Dramen, Prosa 1963.
 Irrtum und Leidenschaft 1969.

Ссылки 
Вальтер Газенклевер в «Литературной энциклопедии»

Примечания 

Поэты Германии
Немецкие поэты
Переводчики Германии
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Лауреаты премии Генриха Клейста
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Самоубийцы